Tipacoque kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Tipacoque (ort), Boyacá, 
 Tipacoque (kommun), Boyacá,